58. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4–5 lutego 1961 roku w Helsinkach, w Finlandii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant ZSRR Wiktor Kosiczkin.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 9 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Bibliografia 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1961 w sportach zimowych
1961 w Europie
1961 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach